est un essai de sociologie de l'Américain Robert King Merton publié en 1949.

Cet ouvrage majeur a été désigné comme le plus important publié par la discipline au  à l'issue d'un sondage réalisé parmi les membres de l'Association internationale de sociologie en 1997.

Références 

Livre de sociologie
Essai américain
Essai paru en 1949